Auschwitz ist der Name folgender Orte und Gebiete in Polen:
 Auschwitz, der deutsche Name der Stadt Oświęcim in Polen
 Herzogtum Auschwitz, ein historisches Herrschaftsgebiet in Kleinpolen

Auschwitz steht für:
 das deutsche KZ Auschwitz, ein Komplex aus mehreren Konzentrationslagern des NS-Regimes
 KZ Auschwitz I (Stammlager)
 KZ Auschwitz-Birkenau, das Konzentrations- und Vernichtungslager, auch: KZ Auschwitz II
 Gaskammern und Krematorien der Konzentrationslager Auschwitz
 Zigeunerlager Auschwitz (Zigeunerfamilienlager Auschwitz), Teil von KZ Auschwitz II
 Theresienstädter Familienlager, Teil von KZ Auschwitz II
 KZ Auschwitz III Monowitz, Konzentrationslager zur Zwangsarbeit bei I.G. Farben
 Außenlager des KZ Auschwitz
 Staatliches Museum Auschwitz-Birkenau, gegr. 1947, heutige Gedenkstätte und Museum

 Holocaust/Shoah, Auschwitz als Symbol für den Völkermord an den europäischen Juden 
 Auschwitz – Das Projekt (Dokumentarfilm, Frankreich, 2017, Regie E. Weiss, ein Überblick über den räumlichen Ausbau der KZ-Auschwitz-Bauten von 1940 bis 1945 und das heutige Aussehen) 
 Auschwitz (Film), ein deutsch-kanadischer Historienfilm über den Holocaust aus dem Jahr 2011

Siehe auch:
 Auschwitz-Album (drei Foto- und Zeichnungssammlungen)
 Auschwitz-Birkenau Foundation, 2009 von Wladyslaw Bartoszewski gegründet 
 Auschwitz-Lüge
 Interalliierte Erklärung zur Vernichtung der Juden 1942
 Internationales Auschwitz Komitee (IAK), Dachverband von Überlebenden des KZ
 Internationale Jugendbegegnungsstätte in Oświęcim/Auschwitz
 Oświęcim (Begriffsklärung)
 Auschwitz-Protokolle (1942, 43, 44)
 Auschwitz-Prozesse ab 1963 in der BRD